Чемпионат Германии по футболу 1967/1968

 Чемпионат ГДР по футболу 1967/1968 — сезон 1967/1968 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1967/1968 — сезон 1967/1968 западногерманской Бундеслиги.